Eurymedon steht in der griechischen Mythologie für:
 Eurymedon (Sohn des Dionysos), Sohn des Dionysos und der Ariadne, einen der Argonautenfahrer
 Eurymedon (Sohn des Minos), Sohn des Minos und der Pareia
 Eurymedon (Sohn des Hephaistos), Sohn des Hephaistos und der Kabiro
 Eurymedon (Gigant), einen der Giganten
 Eurymedon (Wagenlenker), Wagenlenker Agamemnons, von Aigisthos ermordet
 Eurymedon, einer der Achaier im Trojanischen Krieg, siehe Trojanischer Krieg
 Eurymedon, Verteidiger Thebens beim Angriff der Sieben gegen Theben

Eurymedon ist der Name folgender Personen:
 Eurymedon von Myrrhinous, Schwager Platons
 Eurymedon (Stratege) († 414 v. Chr.), athenischer General

Eurymedon steht in der Astronomie für:
 (5012) Eurymedon, einen Jupiter-Trojaner

Eurymedon steht in der Geographie für:
 Eurymedon (Fluss), Fluss in der heutigen Türkei (heutiger Name: Köprü Çayı)

Siehe auch:
 Eurymedonbrücke (Aspendos)
 Eurymedonbrücke (Selge)